AAAM steht als Abkürzung für:

 Advanced Air-Air-Missile, ein US-amerikanisches Raketenprojekt, siehe AIM-152 AAAM
 Association for the Advancement of Automotive Medicine, eine medizinische Fachgesellschaft

Abkürzung